Канделарио Рејес има више значења:

 Канделарио Рејес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Канделарио Рејес, Амадор Гарсија Силва (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Канделарио Рејес, Ла Бокиља (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Канделарио Рејес, Ла Есперанза (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Канделарио Рејес, Ла Норија (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Канделарио Рејес, Ла Палма (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Канделарио Рејес, Сан Мигел (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Канделарио Рејес, Сан Хосе (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику